Cardo santo puede referirse a:

El nombre común de la planta Carthamus arborescens.
El nombre común de la planta Carthamus lanatus.
El nombre común de la planta Cirsium subcoriaceum.
El nombre común de la planta Cnicus benedictus.
El nombre común de la planta Eryngium bourgatii.
El nombre común de la planta Eryngium campestre.
El nombre común de la planta Picnomon acarna.
El nombre común de la planta Senecio vulgaris.
El nombre común de la planta '''''Silybum marianum.